The Letting Go è un album in studio del musicista statunitense Bonnie 'Prince' Billy, pubblicato nel 2006.

Tracce

Collegamenti esterni